Matlalapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Matlalapa, Veracruz, ort, Atzacan, 
 Matlalapa, San Luis Potosí, ort, Axtla de Terrazas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar